Wola Rafałowska peut désigner en Pologne :

 Wola Rafałowska, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Wola Rafałowska, village de la voïvodie de Mazovie